Intimate Relations est un film britannico-canadien, sorti en 1996.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : Intimate Relations
 Réalisation : Philip Goodhew
 Scénario : Philip Goodhew
 Musique : Lawrence Shragge
 Pays d'origine : Royaume-Uni - Canada
 Format : Couleurs
 Genre : comédie noire
 Date de sortie : 1996

Distribution 
 Julie Walters : Marjorie
 Rupert Graves : Harold
 Matthew Walker : Stanley
 Laura Sadler : Joyce
 Amanda Holden : Pamela
 Nicholas Hoult : Bobby

Liens externes 
 

Film canadien sorti en 1996
Film britannique sorti en 1996
Comédie noire canadienne
Comédie noire britannique
Film se déroulant dans les années 1950
Film de Fox Searchlight Pictures